La Tour de verre est un roman de Robert Silverberg publié en 1970.
La Tour de verre (Der gläserne Turm) est un film de Harald Braun sorti en 1957.